Арла́нов — русская фамилия, женская форма — Арла́нова. Известные носители:

 Арланов, Сергей Владимирович (род. 1973) — белорусский кинорежиссёр.
 Арланова, Валерия Юрьевна (род. 1971) — белорусская актриса театра и кино.